Апелляционный трибунал Великобритании по трудовым спорам — судебный орган по рассмотрению дел Англии, Уэльса и Шотландии, является также высшим судом письменного делопроизводства. Его главное предназначение — рассмотрение апелляционных жалоб на решения чрезвычайных судов по трудовым спорам Англии, Шотландии и Уэльса. Также обладает правом рассмотрения апелляций на решения Уполномоченных по правам профсоюзов () и Центрального арбитражного комитета. Кроме того, может выступать в качестве суда первой инстанции по определённым трудовым спорам.

Орган может заседать на всей территории Англии с условием местонахождения его центрального офиса в Лондоне. Апелляционный трибунал не входит в систему судов общей юрисдикции Великобритании, а входит в отдельную систему судов под руководством Службы судов и трибуналов Её Величества. Однако трибунал не обладает правом вынесения заявлений о несоответствии законов Европейской конвенции по правам человека в соответствии с Актом о правах человека 1998 года.

Членство 
Существует два класса членов трибунала:
 Номинированные члены, которые назначаются из числа окружных судей Англии и Уэльса, судей Высокого суда правосудия и Апелляционного суда, а также по меньшей мере один судья от Сессионного суда Шотландии.
 Назначаемые члены, которые должны обладать специальными познаниями или опытом ведения трудовых отношений. Назначаются в качестве представителей либо от работников, либо от работодателей.

Члены номинируются или назначаются Лордом-канцлером. Один из номинированных судей назначается в качестве председателя. Обычно срок занятия этой должности составляет 3 года. Однако были и исключения: так, судья Брайан Лэнгстафф () занимал должность председателя 4 года в период с 1 января 2012 по 31 декабря 2015 года. Его преемницей, как было объявлено 17 декабря 2015 года, стала судья Ингрид Симлер, первая женщина, занявшая эту должность.

См. также 
 Высокий суд Англии и Уэльса
 Судебная система Шотландии

Примечания

Литература 
 Бибило, В. Н. Судебные системы зарубежных государств : учеб.-метод. пособие для студентов юрид. спец. БГУ / В. Н. Бибило. — Минск : БГУ, 2012. — С. 24-25. — 93 с.

Трудовое право в Великобритании
Суды Великобритании
Судебная система Великобритании